St. Olaf Lutheran Church ist der Name folgender Kirchen und Kirchengemeinden in den Vereinigten Staaten:

 St. Olaf Lutheran Church (Montgomery), Illinois
 St. Olaf Lutheran Church (Fort Dodge), Iowa
 St. Olaf Lutheran Church (Garden Grove), Kalifornien
 St. Olaf Lutheran Church (Austin), Minnesota
 St. Olaf Lutheran Church (Minneapolis), Minnesota
 St. Olaf Lutheran Church (Red Lodge), Montana
 St. Olaf Lutheran Church (Cranfills Gap), Texas
 St. Olaf Lutheran Church (Rubicon), Wisconsin

Siehe auch:
 Olavkirche